Генріх Даммаєр (1914—2001) — німецький підводник, штабс-обер-машиніст крігсмаріне.
 Детлев Даммаєр (* 1968) — німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.

німецькі прізвища